Peter Jørgensen eller Peder Jørgensen kan henvise til flere artikler:
 Peder Jørgensen (politiker, 1802-1861) – dansk gårdejer og politiker, medlem af Landstinget
 Peder Jørgensen (politiker, 1835-1914) – dansk lærer, gårdejer og politiker, medlem af Folketinget
 Peter Jørgensen (skuespiller) (1865-1942) – en dansk skuespiller
 Peter Jørgensen (filolog) (1899-1970) – professor i tysk filologi (1948-1969) og germansk filologi (1958-1969) ved Københavns Universitet.
 Peter M. Jørgensen (1902-1993) – dansk boelsmand
 Peter Jørgensen (bokser) (1907-1992) – dansk bokser og olympisk bronzevinder
 Peter Jørgensen (politiker) (1911-1974) – dansk maskinarbejder og politiker, medlem af Folketinget
 Peder Jørgensen (borgmester i København), en af de første borgmestre i København